Джузе́ппе Джова́нни Анто́нио Менеги́ни (, 1811—1889) — итальянский альголог и палеонтолог, основатель так называемой «Пизанской школы геологов».

Биография 
Родился в Падуе 30 июля 1811 года. Учился в Падуанском университете, в 1834 году окончил его со степенью доктора медицины. После этого в течение пяти лет читал лекции по ботанике в Падуе. С 1838 года Менегини был профессором естественнонаучного факультета Падуанского университета. В 1848 году Менегини, будучи сторонником революции, был вынужден оставить свой пост и переехать в Пизу.

В 1849 году Менегини стал профессором минералогии и геологии Пизанского университета, а также директором музея при университете, сменив на этом посту погибшего в  Леопольдо Пиллу. В 1851 году он также стал профессором физической географии.

В 1859 и 1863 годах его назначение было подтверждено сначала правительством Тосканы, затем королём Италии. С 1867 года Менегини был членом Королевского геологического комитета. С 1874 года он был профессором геологии в Пизе, в 1879 году стал президентом Геологического комитета Италии.

С 1886 года Джузеппе Менегини был членом Сената Италии.

Скончался в Пизе 29 января 1889 года.

Некоторые научные работы 
 Alghe Italiane e Dalmatiche. 1842—1846.
 Monographia nostochinearum italicarum. 1842.
 Sulla animalità delle diatomee. 1846.

Роды, названные в честь Дж. Менегини 
 , nom. superfl. — 
  — 
  —

Литература

Ссылки 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Италии
Ботаники XIX века
Палеоботаники
Альгологи
Геологи Италии
Выпускники Падуанского университета
Иностранные члены Американского философского общества